Пур — річка в Ямало-Ненецькому АО. 
 13227 Пур (13227 Poor) — астероїд головного поясу.
 Дізадж-е-Рахім-Пур (перс. دیزج رحیم‌پور‎) — село в Ірані.